Ігнатович Борис Всеволодович — радянський фотограф і кінооператор.
 Ігнатович Віктор Володимирович — український громадський і державний діяч, економіст, фольклорист.
 Ігнатович Єлизавета Олександрівна (1903—1983) — радянський фотохудожник і фоторепортер.
 Ігнатович Максим Андрійович — російський хокеїст.
 Феофіл (Ігнатович) (1726—1788) — український релігійний діяч, єпископ Російської православної церкви, єпископ Чернігівський та Новгород-Сіверський.
 Яким Ігнатович — кошовий отаман Війська Запорозького у 1744, 1748—1749 роках.
 Гнат Ігнатович (справжнє ім'я Балінський Гнат Гнатович, 1898—1978) — український театральний режисер, актор і критик.

 Дем'ян Ігнатович (Многогрішний) — гетьман Лівобережної України у 1669—1672 роках.